Vojvodovo může být:

 Vojvodovo (Chaskovská oblast) – vesnice v Chaskovské oblasti v Bulharsku
 Vojvodovo (Vracká oblast) – vesnice ve Vracké oblasti v Bulharsku